Changjiang steht für:

 Chang Jiang, in China gebräuchlicher Name des Jangtsekiang
 Changjiang (Jingdezhen) (昌江区), Stadtbezirk der Stadt Jingdezhen in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Changjiang (Hainan) (昌江黎族自治县), Autonomer Kreis der Li in der chinesischen Provinz Hainan
 Changjiang (Nenjiang)  (长江乡), Gemeinde im Kreis Nenjiang der Stadt Heihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Kernkraftwerk Changjiang in der chinesischen Provinz Hainan
 Chang Jiang (Motorradhersteller), chinesische Motorradmarke